Administrátor (z lat. ad-ministrare, spravovat, obsluhovat) může označovat:
 osoba, která pravidelně vykonává správu nebo služby
 zástupce, dočasně pověřený výkonem či vedením nějakého úřadu
 správce, která vykonává nebo řídí nějaké z hlediska hlavní činnosti instituce pomocné služby
 funkční místo (zařazení) pro takovou osobu. 
 systémový administrátor – (správce) počítačové sítě, systému, databáze atd.
 Správce počítače – systémový administrátor v unixových systémech
 v některých zemích guvernér, správce odděleného území.
 Administrátor (církev) – kněz dočasně pověřený správou farnosti nebo diecéze.
 Administrátor podobojí byl kněz, stavy volený představitel utrakvistické církve v Čechách v době, kdy v Praze nebyl arcibiskup.
 Administrátor excurrendo je označení pro kněze pověřeného správou i jiné než své domovské farnosti.
 Administrátor projektu

Související články 
 Administrativa
 Ministr

Externí odkazy